Иоганн Адольф:
 Иоганн Адольф I (1649—1697) — герцог Саксен-Вейсенфельсский.
 Иоганн Адольф II (1685—1746) — герцог Саксен-Вейсенфельсский.
 Иоганн Адольф Гольштейн-Готторпский (1575—1616) — герцог Гольштейн-Готторпский.
 Иоганн Адольф Шлезвиг-Гольштейн-Зондербург-Плёнский (1634—1704) — второй герцог Плёнский